rectum – końcowy odcinek jelita bezkręgowców
 rectum – końcowy odcinek jelita kręgowców